Rober ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Rober, US-amerikanischer YouTuber, Ingenieur und Erfinder
 Richard Rober (1910–1952), US-amerikanischer Schauspieler bei Bühne und Film
 Robert Rober (1926–2008), deutscher Film- und Theaterschauspieler